In der Liste der Hütten des Schweizer Alpen-Clubs werden ausschliesslich die offiziellen 153 Hütten des Schweizer Alpen-Clubs (SAC) in den Schweizer Alpen aufgeführt, die in dem von der SAC-Abgeordnetenversammlung genehmigten Verzeichnis enthalten sind.

Um eine neue Hütte in das Portfolio des SAC Zentralverbandes zu bringen, braucht es die Zustimmung der Abgeordnetenversammlung. Es ist aber davon auszugehen, dass in nächster Zeit keine zusätzlichen dazukommen werden, ausser eine Sektion stelle diesen Antrag. Alle 153 SAC-Hütten unterstehen dem Reglement Hütten und Infrastruktur, bezahlen also u. a. Abgaben an den zentralen Hüttenfonds und erhalten im Gegenzug Beiträge daraus an Bau- und Unterhaltsprojekte.

In der Schweiz gibt es weitere Hütten, die von SAC Sektionen geführt werden, aber nicht ins Verzeichnis aufgenommen wurden sowie diverse Berghütten von anderen Organisationen (andere Alpenclubs, Gemeinden usw.) und Privaten.


Geschichte 
Nachdem 1857 mit dem Alpine Club in London der erste Bergsteigerverband weltweit gegründet wurde, kam in der Schweiz der Wunsch auf, ebenfalls einen eigenen Club zu gründen, um die damals boomende Eroberung der Alpen nicht alleine den Ausländern zu überlassen. Aus diesem Grund gründeten am 19. April 1863 35 Herren aus verschiedenen Kantonen im Bahnhofbuffet Olten den Schweizer Alpen-Club SAC. Der Alpenclub wurde in verschiedene Sektionen unterteilt. Von ursprünglich sieben Sektionen im Jahre 1863 mit insgesamt 358 Mitgliedern wuchs der Club auf heute 111 Sektionen mit über 150'000 Mitgliedern.

Als erste Hütte wurde die Grünhornhütte im Jahre 1863 gebaut, die aber seit 2011 geschlossen ist. Die meisten Hütten entstanden im Kanton Wallis.

Erklärungen zur Tabelle

Bewartung 
 Bewartung oder auch Bewirtung bedeutet, dass für Bergwanderer in der Hütte Essen und Getränke serviert werden. Ebenfalls stehen Schlafräume zur Verfügung. Trinkwasser und Duschen sind aber bei den meisten Hütten Mangelware, ebenso wie Wi-Fi-Empfang.
 Teilweise Bewartung kann bedeuten, dass die Hütte nur bei gutem Wetter an Wochenenden bewartet wird oder die Hütte untermonatig öffnet bzw. schliesst.
 Bei keiner Bewartung ist die Gastronomie eingestellt und die Schlafräume stehen nicht zur Verfügung. Bei vielen Hütten gibt es aber Schutzräume, die in dieser Zeit genutzt werden können. Diese sind meist sehr einfach eingerichtet.

Schwierigkeitsangaben (SAC-Grad) 
 SAC-Wanderskala: Diese im Jahre 2002 eingeführte Skala wird von T1 – T6 eingeteilt, wobei T1 am leichtesten (Wandern) und T6 (schwierige Alpinwanderung) am schwierigsten ist. „T“ steht für „Trekking“.
 SAC-Berg- und Hochtourenskala: Eine speziell für hochalpine Fels- und Eistouren entwickelte Schwierigkeitsskala. Sie dient der Graduierung der einzelnen Routen als Referenz bei normalen und trockenen Wetterbedingungen und orientiert sich jeweils an der Schlüsselstelle. Diese Skala reicht über 7 Stufen von L (einfaches Gehgelände Geröll, einfacher Blockgrat) bis EX (extrem steile, teilweise überhängende Wanddurchstiege). Für den Aufstieg zu 12 SAC Hütten wurden die Stufen L, WS (meistens noch Gehgelände, erhöhte Trittsicherheit nötig, Kletterstellen übersichtlich und problemlos) und ZS (wiederholte Sicherung notwendig, längere und exponierte Kletterstellen) vergeben.

Aufstiegszeit / Routen 
Diese Zeitangaben sind als Richtwerte zu verstehen. Je nach Wetter oder Kondition können die Zeiten stark variieren. Sämtliche Routen und Aufstiegszeiten sind vom SAC Tourenportal entnommen.

Hüttenlinks 
   Verzweigt auf die GeoHack Seite. Anhand der hinterlegten Koordinaten können diverse externe Kartendienste aufgerufen werden.
   Externer Link auf die Seite der Hütte im SAC-Tourenportal.
   Externer Link auf die offizielle Homepage der SAC Hütte.
   Externer Link auf die Webcam der SAC-Hütte.

SAC-Hütten 
Stand: Mai 2021

Karte

Statistiken

Siehe auch 
 Liste der Sektionen des Schweizer Alpen-Clubs

Weblinks 

 SAC-Hütten, Seite des Schweizer Alpen-Clubs
 Projekt 153: Besuch aller 153 offiziellen SAC-Hütten

Einzelnachweise 

!
SACHutten